Die Al Habtoor Tennis Challenge 2011 war ein Tennisturnier für Damen in Dubai. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2011 und fand vom 28. November bis 3. Dezember 2011 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2011
Tennisturnier in Dubai